Župnija Sv. Danijel nad Prevaljami je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Dravograd-Mežiška dolina koroškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor. Do 1919 leta se je imenovala Šent Danijel nad Pliberkom. 

 Cerkev sv. Danijela, Šentanel (župnijska cerkev)
Kapela sv. Uršole, Šentanel

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Danijel nad Prevaljami
D
Šentanel